Дэ́ниел Ву Инь-чо (, ; род. 30 сентября 1974, Беркли) — американо-китайский актёр, режиссёр, продюсер, модель и мастер боевых искусств.

Биография 
Ву родился в Беркли, штат Калифорния, и вырос в Оринде, штат Калифорния. Его родители, Джордж (инженер на пенсии) и Диана (профессор колледжа) — выходцы из Шанхая, Китай. Отец Ву иммигрировал в США после коммунистической революции в Китае в 1949 году и познакомился со своей будущей женой и матерью Дэниела в Нью-Йорке, когда та была ещё студенткой. После свадьбы они осели в Калифорнии. У Ву есть две старших сестры, Грета и Глория. Ву с детства проявлял интерес к боевым искусствам. Увидев Джета Ли в фильме Храм Шаолиня, он в возрасте 11 лет начал изучать ушу. Его образцом для подражания в детстве был Джеки Чан, который сейчас говорит о Ву как о «сыне».

Ву ходил в школу «Хэд-Ройс» в Окленде, штат Калифорния, и позже специализировался в архитектуре в Орегонском университете. Находясь там он в 1994 году основал клуб ушу Орегонском университете и был в нём тренером. В то же время Ву также посещал кино-классы и часто посещал местные театры, чтобы насладиться творчеством таких режиссёров, как Акира Куросава и Люк Бессон. После окончания университета Ву ездил в Гонконг в 1997 году, чтобы стать свидетелем передачи Гонконга КНР, но при этом не имея никаких намерений начинать кинокарьеру. По совету своей сестры Ву начал работать моделью. Четыре месяца спустя режиссёр Йонфан увидел Ву в рекламной одежде на станции метро и предложил ему главную роль в своём новом фильме.

Личная жизнь 
6 апреля 2010 года Дэниел Ву женился на актрисе, модели и виджее  в Южной Африке. Их дочь Рэйвен родилась 2 июня 2013 года.

У Ву есть недвижимость в Гонконге, Шанхае и Пекине. Он продолжает активно совершенствовать мастерство ушу, а также другие восточные единоборства.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Блог Дэниела Ву 

Выпускники Орегонского университета
Киноактёры США
Киноактёры Гонконга